Ярышевка () — село на Украине, находится в Томашпольском районе Винницкой области.

Код КОАТУУ — 0523982602. Население по переписи 2001 года составляет 1585 человек. Почтовый индекс — 24206. Телефонный код — 4348.
Занимает площадь 2,517 км².

Адрес местного совета 
24205, Винницкая область, Томашпольский р-н, с. Липовка, ул. 40-летия Победы, 1

Известные уроженцы 
 Олейник, Фёдор Иванович (1900—1976) — генерал-майор; во время войны — член Военного Совета 38-й, 3-й ударной и 11-й гвардейской армий.
 Фартушный, Виталий Петрович (р. 1949) — гобоист, профессор Петрозаводской консерватории, заслуженный деятель искусств Украины, заслуженный артист Карелии. 
 Ткачук Анатолий Павлович (р. 1950) - главный дирижер Черниговского духового оркестра, доцент Черниговского университета, заслуженный деятель искусств Украины.

Ссылки 
 

Населённые пункты Томашпольского района